Tremolo bezeichnet:

 eine musikalische Vortragsangabe, siehe Tremolo 
 ein mechanisches Bauteil der Gitarre, siehe Tremolo (Gitarre)
 beim Akkordeon einen akustisch erzeugten Klangeffekt, siehe Tremolo (Akkordeon)
 eine EP von My Bloody Valentine, siehe Tremolo (EP)